Vilhelm IV Karl Henrik Friso, född 1 september 1711 i Leeuwarden, död 22 oktober 1751 i Haag, var den första arvståthållaren i Republiken Förenade Nederländerna.

Biografi
Vilhelm IV var son till Johan Vilhelm Friso, furste av Nassau-Dietz (som härstammade från Vilhelm I:s yngre bror Johan), och Marie Louise av Hessen-Kassel. Han gifte sig 1734 i London med prinsessan Anna, dotter till kung Georg II av Storbritannien.

Efter att ha varit ståthållare i Friesland, Groningen och Gelderland, blev Vilhelm genom det republikansk-aristokratiska partiets störtande
1747 generalståthållare i hela de sju Förenade Nederländernas republik och överbefälhavare över republikens trupper. Han efterträddes av sin treårige son Vilhelm V.

Referenser

Noter

Externa länkar

Födda 1711
Avlidna 1751
Huset Nassau-Oranien
Män
Personer från Leeuwarden